Jméno Pavel nosili tito světci:

 sv. Pavel (? – ?) – apoštol
 sv. Pavel (? – 362) – mučedník v Římě
 sv. Pavel (? – ?) – mučedník v Nikomédii
 sv. Pavel – mučedníci v Alexandrii
 sv. Pavel – mučedník v Maroku
 sv. Pavel – mučedník v Córdobě
 sv. Pavel – mučedník v Tulcei
 sv. Pavel Konstantinopolský – patriarcha a mučedník
 sv. Pavel Aurelián – biskup
 sv. Pavel od Kříže – kněz a zakladatel pasionistů
 sv. Pavel z Kypru – mnich a mučedník
 sv. Pavel z Córdoby – mučedník
 sv. Pavel z Narbonne – biskup a mučedník
 sv. Pavel z Plousias – biskup
 sv. Pavel Thébský – poustevník
 sv. Pavel z Trois Chateaux – biskup
 sv. Pavel z Verdunu – biskup
 sv. Pavel I. – papež
 sv. Pavel VI. – papež
 sv. Pavel Simplex – mnich
 sv. Pavel – mučedník v Antiochiji
 sv. Pavel – mučedník v Damašku
 sv. Pavel – mučedník v Lampsaku
 sv. Pavel – biskup a mučedník
 sv. Pavel Borisoglebský – mnich
 sv. Pavel Byzantionský – otrok a mučedník v Thrákii
 sv. Pavel Kuzovkov – mučedník v Rusku
 sv. Pavel Komelský – mnich
 sv. Pavel Xeropotamouský – mnich
 sv. Pavel Latrijský – mnich
 sv. Pavel Neokesarijský – biskup
 sv. Pavel Pečerský – mnich
 sv. Pavel Prusijadský – mnich
 sv. Pavel Ptolemajdský – mučedník v Antiochiji
 sv. Pavel Tobolský – biskup
 sv. Pavel Cholmský – kněz a mučedník v Rusku
 sv. Pavel Světozarov – kněz a mučedník v Rusku
 sv. Pavel Liu Hanzuo – kněz a mučedník v Číně
 sv. Pavel Chen Changpin – seminarista a mučedník v Číně
 sv. Pavel Wu Anju – mučedník v Číně
 sv. Pavel Wu Wanshu – mučedník v Číně
 sv. Pavel Liu Jinde – mučedník v Číně
 sv. Pavel Lang Fu – mučedník v Číně
 sv. Paul Denn – jezuita a mučedník v Číně
 sv. Pavel Ge Tingzhu – mučedník v Číně  
 sv. Pavel Miki – jezuitský klerik a mučedník v Japonsku
 sv. Pavel Suzuki – františkánský terciář a mučedník v Japonsku
 sv. Pavel Ibaraki – františkánský terciář a mučedník v Japonsku
 sv. Pavel Chŏng Ha-sang – mučedník v Koreji
 sv. Pavel Hŏ Hyŏb – mučedník v Koreji
 sv. Pavel Hong Yŏng-ju – mučedník v Koreji
 sv. Pavel Tống Viết Bường – mučedník ve Vietnamu
 sv. Pavel Nguyễn Văn Mỹ – mučedník ve Vietnamu
 sv. Pavel Phạm Khắc Khoan – kněz a mučedník ve Vietnamu
 sv. Pavel Nguyễn Ngân – kněz a mučedník ve Vietnamu
 sv. Pavel Lê Bảo Tịnh – kněz a mučedník ve Vietnamu
 sv. Pavel Lê Văn Lộc – kněz a mučedník ve Vietnamu
 sv. Pavel Hạnh – mučedník ve Vietnamu
 sv. Pavel Vũ Văn Dương – mučedník ve Vietnamu   

podobné
 bl. Pavol Peter Gojdič – biskup a mučedník
 bl. Paolo Burali – kardinál
 bl. Pavel z Barletty – řeholník augustinián
 bl. Pavel De Ambrosis – františkánský terciář
 bl. Pavel z Lary – řeholník mercedarián
 bl. Pavel – řeholník mercedarián
 bl. Paolo Giuseppe Nardini – kněz a zakladatel Sester františkánek Svaté rodiny
 bl. Paolo Giustiniani – poustevník kamaldulštích
 bl. Paolo Manna – kněz a misionář
 bl. Pavel Sanson – mučedník mercedarián
 bl. Pavel Trinci z Foligna
 bl. Paweł Januszewski – karmelitán a mučedník v Německu
 bl. Pavel Sankichi – člen Růžencového bratrstva a mučedník v Japonsku 
 bl. Pavel Nagaishi – dominikánský terciář a mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Tanaka – dominikánský terciář a mučedník v Japonsku
 bl. Pavel od svaté Kláry – řeholník františkán a mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Shinsuke – jezuitský klerik a mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Tomachi – dítě a mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Aibara Sandayū – dominikánský terciář a mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Himonoya – dominikánský terciář a mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Takedomi Dan'emon – mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Uchibori Sakuemon – mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Nakajima – mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Nishida Kyūhachi – mučedník v Japonsku 
 bl. Pavel Onizuka Magoemon – mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Hayashida Mohyōe – mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Sanjūrō – mučedník v Japonsku
 bl. Pavel z Jonezavy – dítě a mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Nishihori Shikibu – mučedník v Japonsku
 bl. Pavel Anazawa Juzaburō – mučedník v Japonsku 
 bl. Pavel Satō Matagorō – mučedník v Japonsku 
 bl. Pavel Yun Ji-chung – mučedník v Koreji
 bl. Pavel Yun Yu-il – mučedník v Koreji
 bl. Pavel Yi Do-gi – mučedník v Koreji
 bl. Pavel Yi Guk-seung – mučedník v Koreji
 bl. Pavel Yi Gyeong-eon – mučedník v Koreji
 bl. Pavel Pak Gyeong-hwa – mučedník v Koreji
 bl. Pavel Jeong Tae-bong – mučedník v Koreji
 bl. Pavel Oh Ban-ji – mučedník v Koreji